Adolfsburg steht für:
 Adolfsburg (Treffurt), Berg im Wartburgkreis, Thüringen
 Grube Adolfsburg, ehemalige Braunkohlegrube bei Emmerzhausen im Westerwald
 Schloss Adolfsburg, Wasserschloss in der Gemeinde Kirchhundem im Sauerland